Finetti ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno de Finetti (1906–1985), italienischer Mathematiker
 Giacomo Finetti (* um 1605; † 1631), italienischer Minorit und Komponist des Frühbarock
 Gino von Finetti (1877–1955), italienischer Künstler
 Giovanni Finetti (1529–1613), italienischer Jurist
 Giovanni Battista Finetti (1940–1983), italienischer Politiker
 Giuseppe de Finetti (1892–1952), italienischer Architekt
 Marco Finetti (* 1965), deutscher Journalist und Pressesprecher
 Ugo Finetti (* 1965), italienischer Journalist und Politiker